Georg Wittrock kan syfta på:

* Georg Wittrock (1843–1911), dansk arkitekt
 Georg Wittrock (1876–1957), svensk historiker